Typ 58 oder Type 58 steht für:

 Peugeot Typ 58, Automodell von Peugeot
 Sietas Typ 58, Container-Feederschiffstyp der Sietas-Werft
 Type 58 (Panzer), chinesischer Kampfpanzer, siehe T-34 #Einsatzstaaten